Wsie noszące nazwę Oskrzesińce vel Oskrzeszyńce vel Woskrzeszyńce (ukr. Воскресинці), leżące w granicach byłego województwa stanisławowskiego, obecnie należące do Ukrainy:
 Oskrzesińce w rejonie kołomyjskim
 Oskrzesińce w rejonie rohatyńskim